L’armée russe comprend les forces armées de la Russie, ou de l’ensemble à laquelle elle appartient, selon les époques. Ces différentes armées sont :
 l’Armée impériale russe, pour la période antérieure à la révolution de 1917 ;
 l’Armée rouge, ou armée soviétique, pour la période 1917-1991 ;
 les Armées blanches, en particulier l’armée russe (du général Wrangel), pour les armées contre-révolutionnaires russes (1917-1921) ;
 les Armées vertes, composées de paysans luttant à la fois contre les Rouges et les Blancs durant la guerre civile russe ;
 les armées noires, composées d’anarchistes, toujours durant la guerre civile russe : la Makhnovchtchina ou armée insurrectionnelle révolutionnaire d’Ukraine et les gardes noirs ;
 les Forces armées de la fédération de Russie, depuis 1992.